Eder har flere betydninger:
 Eder (løfte) - flertal af ed.
 Eder (flod) - 177 km lang flod i Tyskland. Biflod til fulda.
 Eder (eggel) - 13 km lang flod i Tyskland. Biflod til eggel.
 -eder - endelse for forskellige polyeder-typer

Fornavn Eder:
 Éder Álvarez Balanta

Efternavn Eder:
 Norbert Eder
 Hannes Eder